Fallen – album Evanescence
 Fallen – album Fields of the Nephilim
 Fallen – album For My Pain...
 Fallen – album Burzum
 Fallen (Upadłe anioły) – miniserial stacji ABC z 2006 roku